Луј I, војвода од Бурбона (Клермон, 1279 - Париз, 22. јануар 1341) је био гроф Клермона и Ла Марша и први војвода од Бурбона. Био је син Роберта од Клермона и Беатрис од Бургундије-Бурбона.

Породично стабло 

Рођени 1279.
Умрли 1341.
Династија Бурбон